14. Igrzyska Śródziemnomorskie – czternaste w historii igrzyska śródziemnomorskie odbywały się w Tunisie między 2, a 15 września 2001 roku. W zawodach wzięło udział 2991 sportowców (1972 mężczyzn i 1019 kobiet) z 23 krajów.

Tabela medalowa

Dyscypliny 
  ()
  ()

Bibliografia 
 

2001 w sporcie
2001
Sport w Tunezji
2001 w Tunezji
Historia Tunisu
Sport w Tunisie